Finnåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Finnåstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Finnåstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn